Blanka Bourbonsko-Kastilská (7. září 1868, Štýrský Hradec – 25. října 1949, Viareggio v Toskánsku) byla princezna španělská a sňatkem rakouská arcivévodkyně a princezna toskánská.

Život 
Jejími rodiči byli madridský vévoda Karel a princezna Markéta Bourbonsko-Parmská. Byla nejstarší z pěti dětí. Měla tři sestry a jednoho bratra.

V roce 1889 se na zámku Frohsdorf provdala za arcivévodu Leopolda Salvátora z toskánské větve Habsbursko-Lotrinské dynastie.
V období první světové války byla zdravotní sestrou v Červeném kříži a ve Štýrském Hradci působila jako protektorka zemského a ženského pomocného spolku. Díky manželovým vojenským vynálezům rodina velmi zbohatla a po roce 1918 se celá odstěhovala do Španělska. Po smrti svého muže, kterého přežila o devatenáct let, žila občas ve Vídni. Pohřbena byla do rodinné hrobky ve Viareggiu.

Potomci 
Manželům se narodilo deset dětí:
 Marie Dolores (5. května 1891 – 10. dubna 1974), svobodná a bezdětná
 Marie Immaculata (9. září 1892 – 3. září 1971), ⚭ 1932 Igino Nobile Neri-Serneri (22. července 1891 – 1. května 1950)
 Markéta (8. května 1894 – 21. ledna 1986), ⚭ 1937 Francesco Maria Taliani de Marchio (22. října 1887 – 16. března 1968)
 Rainer Karel (21. listopadu 1895 – 25. května 1930), svobodný a bezdětný
 Leopold (30. ledna 1897 – 14. března 1958),
 ⚭ 1919 Dagmar Nicolics-Podinje, baronka z Wolfenau (15. července 1898 – 15. listopadu 1967), rozvedli se v roce 1931
 ⚭ 1932 Alice Coburn (20. ledna 1898 – 25. srpna 1960), rozvedli se v roce 1934
 Marie Antonie (13. července 1899 – 22. října 1977),
 ⚭ 1924 Ramón de Orlandis y Villalonga (1896–1936)
 ⚭ 1942 Luis Perez Sucre (1899–1950)
 Antonín (20. března 1901 – 22. října 1987), ⚭ 1931 Ileana Rumunská (5. ledna 1909 – 21. ledna 1991), rozvedli se v roce 1954
 Assunta (10. srpna 1902 – 24. ledna 1993), ⚭ 1939 Josef Hopfinger (14. dubna 1905 – 23. srpna 1992), rozvedli se v roce 1950
 František Josef (4. února 1905 – 9. května 1975), vévoda madridský,
 ⚭ 1937 Martha Baumer (30. září 1906 – 9. března 1987), rozvedli se v roce 1954
 ⚭ 1962 Marie Elena Seunig (7. září 1925 – 20. srpna 1994)
 Karel Pius Salvátor (4. prosince 1909 – 24. prosince 1953), ⚭ 1938 Christa Satzger de Bálványos (4. prosince 1914 – 26. října 2001), rozvedli se v roce 1950

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Blanka Bourbonsko-Katilská
Blanka Bourbonsko-Katilská
Arcivévodkyně
Toskánské princezny
Narození ve Štýrském Hradci
Viareggio
Narození 7. září
Narození v roce 1868
Úmrtí 25. října
Úmrtí v roce 1949
Ženy
Úmrtí ve Viareggiu